Südbadischer Pokal je německá fotbalová soutěž pro týmy pod Jihobádenským fotbalovým svazem (Landespokal, regionální pohár). Tento fotbalový svaz sdružuje ve svých řadách téměř 260 000 členů registrovaných v 6 448 klubech. Tento zemský pohár se hraje již od roku 1946 a je jedním z nejstarších. Hraje se vyřazovacím K.O. systémem, soutěž má předkolo, 6 hlavních kol a nehrají zde týmy z nejvyšších dvou německých soutěží. Soutěže ze zúčastňují týmy z 3. ligy, dále pak celky ze 4. ligy, Oberligy (5. ligy), osm nejlepších celků ze tří skupin 6. ligy a vítězové Kreispokalů. Vítěz postupuje do DFB-Pokalu.

Přehled vítězů 1946–1985

Přehled vítězů 1986–2022

Reference

Externí odkazy 
 www.sbfv.de rothaus-pokal (německy)
Německé fotbalové soutěže